William la Zouche, William de la Zouche ou William Zouche peut se référer à plusieurs personnalités anglaises des ,  et  siècles :
 William la Zouche (1276-1351),  baron Zouche de Haryngworth ;
 William la Zouche (?-1337),  baron Zouche de Mortimer ;
 William Zouche (v. 1293-1352), archevêque d'York ;
 William la Zouche (1321-1382),  baron Zouche de Haryngworth ;
 William la Zouche (v. 1355-1396),  baron Zouche de Haryngworth ;
 William la Zouche (v. 1373-1415),  baron Zouche de Haryngworth ;
 William la Zouche (v. 1402-1462),  baron Zouche de Haryngworth ;
 William la Zouche (v. 1432-1469),  baron Zouche de Haryngworth.